Гудмен, Гу́дман (; ) — английская фамилия. Известные носители:

 Гудмен, Аллен — американский барабанщик.
 Гудмен, Анна (род. 1986) — канадская горнолыжница.
 Гудмен, Арнольд (барон; 1913—1995) — британский юрист.
 Гудмен, Бенни (1909—1986) — американский джазовый музыкант.
 Гудмен, Вестал (1929—2003) — американская госпел-певица.
 Гудмен, Генри (род. 1950) — британский театральный актер.
 Гудмен, Годфри (1852—1656) — англиканский епископ.
 Гудмен, Дейвид (род. 1958) — английский шахматист, международный мастер (1982).
 Гудмен, Джерри (род. 1949) — американский скрипач.
 Гудмен, Джон (род. 1952) — американский актер.
 Гудмен, Джон (ум. 1645) — английский иезуит.
 Гудмен, Джон Б. (1901—1991) — американский арт-директор.
 Гудмен, Джон (John C. Goodman) — американский экономист.
 Гудмен, Джордж (род. 1930) — американский экономист.
 Гудмен, Джулия (1812—1906) — британская портретистка.
 Гудмен, Дик (род. 1920) — валлийский поэт.
 Гудмен, Дики (1934—1989) — американский композитор.
 Гудмен, Доди (1914—2008) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
 Гудмен, Долорес «Доди» (1914—2008) — американская актриса.
 Гудмен, Дэйв (1951—2005) — британский продюсер и музыкант.
 Гудмен, Ирвин (1943—1991) — финский певец.
 Гудмен, Кен — американский лингвист.
 Гудмен, Клайв — британский журналист.
 Гудмен, Кэролин (мать Э. Гудмена) — американский активист.
 Гудмен, Линда (1925—1995) — американский астролог и поэт.
 Гудмен, Мартин (1908—1992) — американский издатель.
 Гудмен, Мартин (род. 1953) — британский историк.
 Гудмен, Мартин Джей (род. 1956) — английский журналист и писатель.
 Гудмен, Моррис (род. 1925) — американский биолог.
 Гудмен, Нельсон (1906—1998) — американский философ.
 Гудман, Пол (1911—1972) — американский социолог, поэт, писатель-анархист.
 Гудмен, Рой (род. 1951) — британский скрипач и дирижёр
 Гудмен, Сол (1907—1996) — американский музыкант (тимпан).
 Гудмен, Уолтер (1838—1912) — британский художник и писатель.
 Гудмен, Фелицита (1914—2005) — венгерский антрополог и лингвист.
 Гудмен, Френсис Адам (1827—1898) — американский политик.
 Гудмен, Фрэнк (ум. 2006) — американский театральный критик.
 Гудмен, Хелен Кэтрин (род. 1958) — британский политик.
 Гудмен, Чарльз М. (1906—1992) — американский архитектор.
 Гудмен, Эдвин (1918—2006) — канадский политик.
 Гудмен, Эл (1890, Никополь, Россия — 1972) — американский дирижёр и композитор.
 Гудмен, Элинор Мэри (род. 1946) — британский журналист.
 Гудмен, Элис (род. 1958) — американский поэт.
 Гудмен, Элисон — австралийский писатель.
 Гудмен, Эллен (род. 1941) — американский журналист.
 Гудман, Эми (род. 1957) — американский радиожурналист.
 Гудмен, Эндрю (1943—1964) — американский активист.
 Гудмен, Энтони — американский врач и романист.
 Гудмен, Энтони (1936—2016) — британский историк.

Иное 
Название «Гудмен» носят три города в США в штатах Миссури, Висконсин и Миссисипи:
 Гудмен (Миссисипи) (англ.)

Примечания